Сборная Ирландии по регбилиг () — национальная сборная, представляющая Ирландию на международных соревнованиях по регбилиг (регби-13). Собирается и управляется Регбилиг Ирландии, прозвище сборной — «Волкодавы» (). Костяк сборной составляют игроки клубов Суперлиги; также Ирландию представляет  (Ирландия A), составленная из игроков ирландских клубов. Сборная Ирландии образовалась де-факто в 1995 году, дебютировав на Турнире развивающихся команд 1995 года, затем в , а также выступив на четырёх Кубках мира. Сборная Ирландии участвует в розыгрыше чемпионатов Европы по регбилиг, а вторая сборная — в  против США в День Святого Патрика и в . До 2007 года ирландские игроки неоднократно призывались в сборную Великобритании (в том числе и игрок сборной по регби-15 , но после роспуска британской сборной в 2007 году подобная практика прекратилась.

Домашний стадион сборной — «Карлайл Граундс». Традиционным флагом сборной Ирландии по регбилиг является флаг четырёх провинций Ирландии, составленный из флагов Ленстера, Манстера, Ольстера и Коннахта, поскольку в сборной имеют право выступать граждане Республики Ирландия; подданные Соединённого Королевства, живущие в Северной Ирландии; наконец, граждане других стран, чьё ирландское происхождение доказано и не оспаривается. В качестве гимна используется песня «Ireland's Call», звучащая и на матчах сборной Ирландии.

История

Образование: 1990-е годы 

В 1989 году в Ирландии Брайаном Корриганом был основан первый регбилиг-клуб под названием «Дублин Блюз», в котором игроки по классическому регби тренировались летом и за который играли против британских клубов, совершающих турне. В 1995 году по распоряжению британского руководства регбилиг был назначен ответственный за развитие ирландского регбилиг человек, а в том же году сборная Ирландии провела историческую первую встречу против сборной США в День Святого Патрика и одержала победу над американцами со счётом 24:22 —  из «» был играющим тренером той сборной и вышел на замену; ему помогали , наставник «», и бывший игрок британской сборной Нил Вуд.

Команда выступила на Турнире развивающихся команд 1995 года в Англии, обыграв Молдавию со счётом 48:24 и Марокко со счётом 42:6, благодаря чему выиграла свою группу и вышла в финал. Ирландцы встречались со сборной Островов Кука и проиграли 22:6, несмотря на то, что в составе ирландцев играли профессионалы Дес Фой и . Через год сборная выступила в Мировой Суперлиге по регбилиг-9 в городе Сува (Фиджи), где заняла 8-е место (призовые составили 4750 долларов США); перед турниром ирландцы провели матч по тач-регби против австралийцев на Национальном стадионе в Суве — игра 20 февраля 1996 года завершилась поражением ирландцев 12:20. В том же году ирландцы выиграли у американцев в День Святого Патрика 14:12. В августе того же года перед благотворительной встречей клубов «» и «» выступили «на разгореве» сборные Ирландии и Шотландии на стадионе «», за сборную Ирландии сыграл игрок британской сборной .

2000-е годы 

В 1997 году по правилу дедушки сборная Ирландии получила право призывать в свой состав всех игроков Суперлиги, имеющих ирландские корни, однако это же сильно ударило по шансам рождённых и выступавших в ирландских клубах игроков. Тем не менее, родившиеся в Ирландии игроки в регбилиг включались в сборную Ирландии на турниры трёх наций 1998 года (против Франции и Шотландии) и 1999 года (против Шотландии и Уэльса). Успехов ирландской сборной хватило на то, чтобы команда получила своё место на чемпионате мира 2000 года в Англии. Ирландцы выиграли группу, обыграв последовательно самоанцев 30:16, шотландцев 18:6 и новозеландских маори 30:16, но в четвертьфинале уступили англичанам 26:16. Успех ирландцев заложил основы для развития регбилиг в стране и далее.

2 ноября 2007 года Ирландия по итогам отборочного турнира к чемпионату мира 2008 года сыграла вничью с Ливаном и вышла на чемпионат мира, опередив ливанцев по разнице игровых очков, поскольку в турнирной таблице ирландцы набрали с ливанцами одинаковое количество очков. В финальном этапе сборная Ирландии попала в группу C к Тонга и Самоа: тонганцам они уступили со счётом 22:20, а самоанцев обыграли 34:16. По разнице набранных игровых очков они оказались на 1-м месте и вышли на победителей группы B, Фиджи, которым проиграли 14:30 и не прошли в полуфинал.

2010-е годы 

На чемпионате мира 2013 года, куда ирландцы попали благодаря прежним заслугам 2008 года, в группе A оказались команды Австралии, Англии и Фиджи. Тренером сборной стал 24 мая 2011 года Марк Эстон, который ранее работал в клубе «». Шансов выйти из такой группы у ирландцев не было, и они проиграли все три матча, набрав всего лишь 14 очков во всех трёх встречах и пропустив 120.

В связи с провалом на чемпионате мира ирландцам пришлось бороться за выход на чемпионат мира 2017 года через квалификационный этап в европейской зоне — победив команды России и Испании, ирландцы вышли из группы B на чемпионат мира. В финальном этапе ирландцы попали в группу C к командам Папуа — Новой Гвинеи и Уэльса. В межгрупповой встрече, очки в которой шли в зачёт группового этапа, они встретились со сборной Италии из группы D и неожиданно переиграли их 36:12. На самом групповом этапе ирландцы проиграли папуа-гвинейцам со счётом 14:6, потеряв шансы на спасение встречи на 78-й минуте, когда пропустили попытку после собственной ошибки, и обыграли сборную Уэльса 34:6. Но в связи с тем, что свою межгрупповую встречу против США выиграла и Папуа — Новая Гвинея, ирландцы не квалифицировались в четвертьфинал.

Ирландия, занявшая 3-е место на чемпионате Европы 2018 года, отправилась в квалификационный этап к чемпионату мира 2021 года — в октябре-ноябре 2019 года в матчах против Испании и Италии решится судьба поездки сборной на чемпионат мира в Англию.

Статистика выступлений

Чемпионаты мира

Текущий состав 
Заявка на :

 Шон О’Салливан
 Коннор Смит
 
 Крис Холл
 Коннор Филлипс
 
 
 
 Питер Райан
 Аарон Райан
 Райан Гилфойл
 Эд О’Киф
 
 Рой Стэнли
 Ронан Майкл
 
 
 Эндрю Код
 Мэтт Коннелли
 
 Ричи Макхью
 Джеймс Малвани
 Кевин Варга
 
 
 
 
 
 Люк Хули
 
 
 Алан Макмахон
 Каллум Малкин
 Каллум О’Нил
 Лиам Бёрн
 Деклан О’Доннелл

Тренеры

Статистика встреч 

По состоянию на 12 ноября 2017 года Ирландия провела 54 матча с 1995 года: 23 победы, 3 ничьи, 28 поражений. В разное время противниками сборной становились 18 команд. Данные приводятся по состоянию на 12 ноября 2017 года.

См. также 
 
  (руководящая организация)
 
 Сборная Ирландии по регби

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Регбилиг Ирландии

Регбилиг в Ирландии
Регбилиг
Сборные по регбилиг